Площадь Кули́бина — площадь в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.

Находится в середине Коломенского острова, в Малой Коломне. Занимает пространство, ограниченное улицами Псковской, Володи Ермака, Витебской и Дровяным переулком. Со стороны Дровяного переулка к площади подходит улица Союза Печатников. Из-за квадратной формы иногда неофициально называется «квадрат».

История 
С конца XVIII века пространство нынешней площади Кулибина представляло собой заболоченный участок, известный как Козье Болото. С 1847 года в связи со строительством церкви Воскресения Господня и площадь получила имя Воскресенской.

Храм Воскресения Христова, Рождества Христова и Михаила Архангела (таково его полное название) был построен в русско-византийском стиле на народные средства по проекту архитектора Н. Е. Ефимова в 1859 году. До этого, с 1846 года, здесь были временные деревянные часовня и церковь, последняя разобрана в 1861 году. При храме действовали Общество вспоможения бедным, богадельня и детский приют. В подвальном помещении храма располагалась нижняя церковь-вертеп — точная копия храма Рождества Христова в Вифлееме. В 1932 году решением Ленсовета храм был взорван, а настоятель, отец Михаил Чельцов, расстрелян. Церковь причислила его к лику святых в 2005 году.

15 декабря 1952 года площадь была переименована в площадь Кулибина в честь знаменитого русского изобретателя и механика И. П. Кулибина, хотя, как и во многих аналогичных случаях, площадь не связана с именем увековеченного человека. Фактическая причина переименования — идеологическая, то есть устранение предыдущего «церковного» названия.

Сквер на площади (Воскресенский сквер) 
На площади расположен сквер, который является крупнейшим зелёным массивом на острове, занимая территорию 0,71 га. Устроен в 1905—1906 годах по проекту городского садовника В. И. Визе.

В 1997 году в сквере на площади Кулибина на народные деньги был установлен памятник Герою Советского Союза Володе Ермаку, 19-летнему юноше, который 19 июля 1943 года во время боёв за Ленинград на Волховском фронте в критическую минуту закрыл своим телом амбразуру фашистского дзота и обеспечил наступление советских частей.

В 2007 году сквер был капитально отремонтирован по проекту архитектора Алексея Шолохова и Галины Шолоховой. В планировку сквера добавлено обрамление ландшафтными средствами периметра фундамента утраченного храма.

21 июня 2009 года на месте уничтоженного храма был установлен и освящён Поклонный крест.

Примечания

Литература